Christian Abdul Hadi Hoffmann (* 1948 in Berlin als Christian H. Hoffmann; † 19. Januar 2015) war ein deutscher Islam-Konvertit und stellvertretender Vorsitzender der Muslimischen Akademie in Deutschland e.V.

Hoffmann war Diplom-Volkswirt und studierte Anglistik und Germanistik. Von 1974 bis 1995 war er Referent der CDU  für Öffentlichkeitsarbeit und Kunst. Seit 1989 war er Muslim. 1997 trat er aus der CDU aus. Hoffmann arbeitete zuletzt als freier Berater, vor allem für Unternehmen aus der islamischen Welt.

Auf einer Website des Ägyptischen Obersten Rates für Islamische Angelegenheiten mit Sitz in Kairo an der Al-Azhar wird er als stellvertretender Direktor des Deutsch-Islamischen Instituts (DII) für Wissenschaftliche und Kulturelle Zusammenarbeit e.V. in Celle angeführt.

Er war Mitglied des Board of Trustees des Cambridge Muslim College.

Veröffentlichungen (Auswahl) 
 Zwischen allen Stühlen. Bouvier, Bonn 1995.
 Baina 'š-šatta 'l-ǧabahāt. Muʾassasat Bāfāriyā, München 1997.
 Dialogkritik – Beobachtungen und Analysen, Referat im Rahmen der Tagung Christlich-islamischer Dialog in der Kritik: Erfahrungen, Strategien, gesellschaftliche Präsenz, Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Stuttgart-Hohenheim 2004.
 Das Menschenbild im Islam, Vortrag auf der Veranstaltung Trialog: Der Mensch, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen 2005.
 Wanderer am Weltenrand. Bouvier, Bonn 2009 (Verlagspräsentation)
 Muslimische Akademie in Deutschland: Bilanz nach siebeneinhalb Jahren, islam.de 2012.

Weblinks 
 iqra-verlag.net (Buchpräsentation mit Kurzbiographie)
 Michaela Schlagenwerth: Vor Gott sind alle Menschen gleich. berliner-zeitung.de, 10. September 2007
 deutschlandradiokultur.de: Lektüre-Tipp
 dw.de: Die Presse und der Islam
 abd-al-hadi-publications.com
 Nachruf auf Islam.de

Videos 
 youtube.com: Mein Weg zum Islam Nr.18 (in der Talkshow bei Pastor Jürgen Fliege*)
 vimeo.com: Europe’s Christian Identity (Vortrag im Centre for the Study of Islam in the UK (Islam-UK Centre) an der Cardiff University)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Autor
Person des Islam (Berlin)
Deutscher
Geboren 1948
Gestorben 2015
Mann